Бейн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південний схід від Парижа, 105 км на північний схід від Марселя, 12 км на південь від Дінь-ле-Бена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 54 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 116,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 
 Бейн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бейн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу